En France, abbaye de Bonlieu peut désigner :

 Anjou / Maine 
 abbaye de Bonlieu, ancienne abbaye cistercienne édifiée sur le territoire communal de Dissay-sous-Courcillon ;

 Dauphiné 
 abbaye Sainte-Anne de Bonlieu-sur-Roubion, diocèse de Valence (Bonlieu-sur-Roubion, Drôme) ;

 Guyenne 
 abbaye Notre-Dame de Bonlieu de Carbon-Blanc, diocèse de Bordeaux ;

 Genevois
 abbaye de Bonlieu, diocèse de Genève (Sallenôves, Haute-Savoie) ;

 Languedoc 
 abbaye de Bonlieu ;

 Limousin 
 abbaye de Bonlieu, ancienne abbaye cistercienne située à Peyrat-la-Nonière, dans la Creuse ;

 Lyonnais / Forez
 abbaye de Bonlieu, diocèse de Lyon (Sainte-Agathe-la-Bouteresse, Loire).

Source